Il doppio del torneo di tennis GHI Bronx Tennis Classic 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lukáš Dlouhý e Tomáš Zíb che hanno battuto in finale Andreas Beck e Martin Fischer 3-6, 6-4, [11-9].

Teste di serie 

 Johan Brunström /  Jean-Julien Rojer (primo turno)
 Stephen Huss /  Joseph Sirianni (semifinali)

 Adam Feeney /  Robert Smeets (quarti di finale)
 Lukáš Dlouhý /  Tomáš Zíb (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

GHI Bronx Tennis Classic 2008